wariacja bez powtórzeń
 wariacja z powtórzeniami
 wariacja funkcjonału
 wariacja (astronomia) – nieregularność ruchu Księżyca
 wariacja (muzyka)
 wariacja (językoznawstwo)

Zobacz też 
 wariancja
 wariant